Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, o variantes como Iglesia de Santa María del Pilar o Iglesia de la Virgen del Pilar, es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María bajo la advocación de la Nuestra Señora del Pilar.

Iglesias

en Argentina 
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, iglesia católica en la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires.

en Brasil 
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, iglesia católica en la ciudad de Ouro Preto, Buenos Aires.

en España 
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Albacete, provincia de Albacete;
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Calanda, provincia de Teruel;
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Canfranc, provincia de Huesca;
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Los Montesinos, provincia de Zaragoza;
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Valencia, provincia de Valencia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo, templo católico en la ciudad de Valencia, provincia de Valencia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Valladolid, provincia de Valladolid;
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Zaragoza, provincia de Zaragoza.
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Burgos, provincia de Burgos.

en México 
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de México, México D.F.

en Perú 
 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, templo católico en la ciudad de Ayabaca, Piura.